СВВ «Велоситас» () — нидерландский футбольный клуб из Бреды, также известен как «Велоситас Бреда». Основан 1 апреля 1895 года курсантами Королевской Военной Академии. Домашние матчи команда проводила на футбольном поле в парке . 

В чемпионате Нидерландов клуб провёл 22 сезона. Наивысшим достижением стала победа в Кубке Нидерландов в сезоне 1899/1900. Шестеро футболистов клуба сыграли за национальную сборную Нидерландов. В 1932 году клуб был расформирован.

Достижения 
 Обладатель Кубка Нидерландов: 
 1899/1900

Бывшие игроки 
  Ян Аккерсдейк
  Гюс ван Хеккинг Коленбрандер
  Гюс Лютьенс
  Эдди де Неве
  Фред ван дер Пул
  Бен Стом

Источники

Ссылки 
 «Велоситас» на сайте voetballegends.nl 

Футбольные клубы Нидерландов